Natsume est un nom de famille japonais.

Personnalités 
 Masako Natsume (1957–1985) est une actrice japonaise.
 Nana Natsume est un mannequin de charme et une actrice de films pornographiques.
 Sōseki Natsume (1867-1916) est un auteur japonais de romans et de nouvelles.
 Yoshinori Natsume est un mangaka japonais.

Personnages de fiction 
 Maya et Aya Natsume sont des personnages du manga et de la série d’animes Enfer et Paradis.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais